Баландюк — украинская фамилия. Известные носители:
 Баландюк, Николай Степанович (род. 1947) — украинский политик.
 Баландюк, Сергей Васильевич (род. 1963) — российский предприниматель.